Ruševac je lahko:
 Ruševac, Križevci (Hrvaška)
 Ruševac, Brestovac (Hrvaška)